Goma (ciutat), ciutat de l'orient de la República Democràtica del Congo, fronterera amb Ruanda
 Goma o cautxú, polímer d'hidrocarburs que s'extreu del làtex de nombroses plantes tropicals
 Goma (substància), substància gelatinosa vegetal que s'empra com adhesiu.
 Goma xantana, polisacàrid produït per la bacteri Xanthomonas campestris.
 Goma elàstica, banda elàstica que s'utilitza per subjectar objectes.
 Goma aràbiga, polisacàrid d'origen natural.
 Goma laca, substància resinosa obtinguda del cuc de la laca.
 Goma de mastegar, sinònim de xiclet
 Goma d'esborrar, objecte preparat per esborrar l'escrit amb llapis.
 Goma 2, explosiu plàstic.
 Goma bicromatada, procediment emprat en arts gràfiques.
 Goma, col·loquialment, pneumàtic.
 Goma, col·loquialment, preservatiu.
 Goma o Gomma, antic regne gibe d'Etiòpia